I bitwa pod Wilnem – bitwa stoczona 19 czerwca 1831 roku, wygrana przez Rosjan
 II bitwa pod Wilnem – bitwa stoczona 17 sierpnia 1831 roku, wygrana przez Rosjan